Euthydemus (Latijnse vorm van de Griekse naam Euthydemos) is de naam van verschillende personen uit de oudheid:

 Euthydemos I regeerde als koning over Bactrië van ± 235-200 voor Chr. 
 Euthydemos II, zoon van Euthydemos I, regeerde als koning over Bactrië van ± 226-186 voor Chr.  
 Euthydemos (generaal) is een Atheense veldheer die actief was tijdens de Siciliaanse expeditie (415-413 voor Chr.).
 In Plato's Staat (328b) wordt een Euthydemos genoemd: de broer van de redenaar Lysias.
 Verder heeft Plato een dialoog geschreven met als titel Euthydemos, waarin Euthydemus een van de twee sofisten is die discussiëren met Socrates.